Morgenland  steht für
Morgenland, historische geographische Bezeichnung
 Morgenland, dreiteilige Dokureihe von Terra X
Morgenland Festival Osnabrück
Morgenland (Fürstenberg/Havel), Wohnplatz der Stadt Fürstenberg/Havel
Morgenland (Templin), ein Wohnplatz im Ortsteil Ahrensdorf der Stadt Templin, Lkr. Uckermark, Brandenburg

Siehe auch
Die Weisen aus dem Morgenland 
Abendland 
Levante 
Orient
Naher Osten